Solana de los Barros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Solana de los Barros (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Solana de los Barros (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar